Nastoceras är ett släkte av fjärilar. Nastoceras ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Nastoceras